Schwimmer bezeichnet
 einen Menschen,
 der des Schwimmens fähig ist (in Abgrenzung zum Nichtschwimmer)
 der Schwimmsport ausübt
 einen Hohlkörper oder ein Körper von geringer Dichte, der durch seinen Auftrieb in einer Flüssigkeit eine Last tragen kann, siehe Schwimmkörper; darunter fallen
 ein Messgerät zur Volumenbestimmung, siehe Schwimmermesser
 eine Anzeige des Flüssigkeitsstands in Maschinen und Vorrichtungen verschiedener Art, siehe Schwimmer (Anzeige)
 der innere Teil eines Aräometers
 ein mechanischer Schalter, etwa zur Regelung eines Pegels in einem Behälter, siehe Schwimmerschalter
 die Auftriebskörper an Wasserflugzeugen, bei Flugbooten auch als Stützschwimmer an den Tragflächen
 der Auftriebskörper an einer Angelschnur, siehe Schwimmer (Angeln), oder an Fischernetzen
 ein Schwimmkörper, der den Hebel eines Ventils entsprechend dem Wasserpegel im Spülkasten eines WCs führt, siehe Schwimmerventil
 ein Haushaltsgerät zum Verhindern des Herausschwappens von Wasser beim Wassertragen, siehe Schwimmer (Haushaltsgerät)
 einen Einzelkristall oder ein Kristallaggregat, der bzw. das nicht am Nebengestein festgewachsen ist, siehe Schwimmer (Mineralogie)
 am Schwimmer-Syndrom erkrankte Tiere
 eine Alternative-Rock-Band, siehe Schwimmer (Band)

Schwimmer ist der Familienname folgender Personen:
 David Schwimmer (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Ernst Ludwig Schwimmer (1837–1898), ungarischer Mediziner
 Eva Schwimmer (1901–1986), deutsche Zeichnerin und Grafikerin
 Franz Schwimmer (1907–1976), deutscher Maler und Graphiker
 Jakob Schwimmer (* 1949), deutscher Politiker (CSU) und MdL
 Johann Gottfried Schwimmer (1794–1871), deutscher Hofküchenmeister
 Max Schwimmer (1895–1960), deutscher Maler und Graphiker
 Rob Schwimmer (* 1955), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker und Filmkomponist
 Rosika Schwimmer (1877–1948), ungarische Frauenrechtlerin und Pazifistin
 Rusty Schwimmer (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Tommy Schwimmer (* 1988), deutscher Schauspieler
 Walter Schwimmer (* 1942), österreichischer Politiker, Generalsekretär des Europarats

Siehe auch:
 Der Schwimmer (Begriffsklärung)